Toponímia
 Granite Falls (Minnesota), poble dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Granite Falls (Carolina del Nord), poble dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Granite Falls (Washington), poble dels Estats Units a l'estat de Washington.